Anastasiani – abitanti di Madonna dell'Arco
Anastasiani – abitanti di Ponte di Ferro (Sant'Anastasia)
Anastasiani – abitanti di Romani (Sant'Anastasia)
Anastasiani – abitanti di Sant'Anastasia (Italia)
Anastasiani – abitanti di Starza (Sant'Anastasia)